

Associazioni 
 Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana

Aziende 
 Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana – azienda di trasporto pubblico di Reggio Calabria
 Azienda Trasporti Auto filoviari Municipali – azienda di trasporto pubblico di Ferrara, confluita nel 1987 nell'ACFT
 Azienda Trasporti Autofiloviari Municipale – azienda di trasporto pubblico di Livorno, confluita nel 1979 nell'ACIT, poi ATL Livorno
 Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali – azienda di trasporto pubblico di Rimini, confluita nel 1992 nella TRAM Rimini
 Azienda Trasporti Automobilistici Municipali –  azienda di trasporto pubblico di Arezzo